El término arroyo Sarandí Grande puede referirse a:

arroyo Sarandí Grande: curso de agua uruguayo que atraviesa al departamento de Treinta y Tres;

arroyo Sarandí Grande: curso de agua uruguayo que atraviesa al departamento de Colonia.